Toto je seznam obcí v departementu Tarn-et-Garonne ve Francii, jichž je celkem 195:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Tarn-et-Garonne